Эмери, Джон:
 Эмери, Джон (бобслеист) (род. 1932) — канадский бобслеист, разгоняющий.
 Эмери, Джон (актёр) (1905—1964) — американский актёр.